Wegestock Heerstraße steht für:

 Wegestock Heerstraße 1 (Korschenbroich)
 Wegestock Heerstraße 2 (Korschenbroich)